Cruceño – abitanti di Dipartimento di Santa Cruz
Cruceño – abitanti di La Cruz de Elota